

Musica 
 100 Years – singolo di Five for Fighting del 2003, dall'album The Battle for Everything

Cinema 
 AFI 100 Years... series – liste di titoli di film statunitensi
 100 Years – film del 2015 diretto da Robert Rodriguez